Гара-де-Норд () — станция Бухарестского метрополитена. Станция обслуживает 2 линии метрополитена: M1 и M4. Прямого соединения между линиями у станции нет, поэтому, чтобы пересесть на другую линию, нужно сначала доехать до станции Басараб и там уже пересесть на нужную линию.

История 
Станция была открыта 27 декабря 1987 года как конечная станция линии M1. 1 марта 2000 года, станция была открыта ещё и в качестве станции линии M4.

Станция изначально проектировалась как двухъярусная станция, но позже, её проект был сильно изменён, в связи с чем, открытие станции было отложено на один год. Заготовку двухуровневого туннеля можно разглядеть при приезде на станцию Басараб.

Строительство второй станции началось в 1989 году, но было заморожено в связи с экономическим кризисом, вызванным Румынской революцией. Строительство было возобновлено лишь 7 лет спустя — в 1996 году. В 2000 году, станция была открыта. В связи с конструкцией станций, пассажиры могут перейти между станциями следующими путями: 1. Доехать до станции Басараб и пересесть там. 2. Выйти со станции и зайти обратно, но уже на другую линию.

По некоторым слухам, верхний ярус двухуровневого туннеля служил местом, где можно было оставить поезд на ночь, если других свободных мест не было. Предположительно, один состав поезда Astra IVA был оставлен на втором уровне туннеля, но пути, ведущие к станции были разрушены через время в связи со строительными работами. История также гласит, что в 1989 году был найден данный состав, но он был практически весь разобран, вероятней всего, ворами, и не подлежал восстановлению.

Пассажиропоток станции в 2019 году составил 5 млн 354 тыс человек.

Примечания 

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1987 году
Станции метрополитена, построенные в 2000 году